Delier of delirium, een psycho-organische stoornis.
Delirium tremens (diversen)
Delirium tremens (ontwenningsverschijnsel)

Theater
Delirium (show), een show van Cirque du Soleil
Delirium (Javier Guzman), een theatervoorstelling van Javier Guzman

Muziek
Delirium (album), een album van Ellie Goulding
Delirium (Lacuna Coil), een album van Lacuna Coil
Delirium (band), een Nederlandse death/doommetalband
Delerium, een Canadese band
Delirium Blues Festival, een Belgisch muziekfestival

Films
Delirium (1979), film uit 1979 onder regie van Peter Maris
Delirium (thriller, 2013), film uit 2013 onder regie van Ihor Podolchak
Delirium (misdaadfilm, 2013), film uit 2013 onder regie van Lee Roy Kunz
Delirium (2014), film uit 2014 onder regie van Rodrigo García
Delirium (2015), film uit 2015 onder regie van Jared Stanton
Delirium (2017), film uit 2017 onder regie van Gareth Jones
Delirium (2018), film uit 2018 onder regie van Dennis Iliadis

Bier
Delirium tremens (bier), Belgisch bier van Brouwerij Huyghe
Délirium Café, keten van biercafés onder andere in Brussel, Gent, Rio de Janeiro en Tokio